Князь Пётр Иванович Хворостинин († 1592) — русский военный и государственный деятель, рында, опричник, воевода, наместник и окольничий во времена правления Ивана IV Васильевича Грозного и Фёдора Ивановича.

Из княжеского рода Хворостинины. Младший сын князя Ивана Михайловича Хворостинина († 1571). Братья — Дмитрий, Андрей и Фёдор.

Биография 
В 1544 и 1551 годах князь Пётр Иванович Хворостинин, будучи рындой с большим царским копьем, участвовал в полоцких походах. В октябре 1565 года отправлен царём Иваном Грозным в Рязань к боярину Алексею Даниловичу Басманову «с милостивой речью» и с золотыми в награду за службу против крымских татар. В сентябре 1568 года рында с большим государевым копьём в новгородском походе против поляков. В 1570 году второй воевода в Юрьеве Ливонском. В сентябре 1571 года рында с большим государевым саадаком в походе из Александровской слободы в Каширу, Коломну, Серпухов и в возвратном походе в Александровскую слободу. Весной 1572 года второй воевода войск левой руки в Лопастне, пришедших к Серпухову крымские войска в битве при Молодях у Воскресенья разбили и прогнали. В 1573 году участвовал в зимнем государевом походе вторым воеводою Ертаульного полка под Пайду, по завоевании города направлен под Колывань, участвовал в этой должности при взятии Ропы. Весной этого же года направлен первым воеводою в Орёл, откуда указано ему идти в сход и быть на берегу Оки воеводою войск правой руки с бояриным и князем Никитой Романовичем Одоевским. С весны 1574 года второй воевода в Туле и велено ему, сойдясь с другими окраинными воеводами, быть вторым воеводою, а сойдясь с большими воеводами, третьим воеводой в Большом полку с князем Василием Юрьевичем Голицыным. Осенью этого же года, второй воевода в Туле, а по "вестям" указано ему сходиться с другими окраинными воеводами и быть вторым воеводою Большого полка.

В 1575 году выступил в поход против крымских татар. В битве в Печерниковых Дубравах воевода Пётр Хворостинин разгромил татарско-ногайские отряды. В награду за победу, назначен наместником и 1-м воеводой в Рязани. В 1576 году велено ему из Рязани сходиться и быть воеводою Передового полка с бояриным и князем Пронским. В этом же году местничал с И.Д. Колодкой-Плещеевым. В 1577 году послан под Колывань (Ревель), а по новой воеводской росписи, велено быть ему там вторым воеводою Передового полка, с апреля первый воевода в Дедилове и указано ему по "вестям" идти в сход с другими окраинными воеводами и быть воеводою Большого полка. В 1578 году второй воевода войск левой руки в Кашире, потом третий воевода Большого полка там же.

В 1579 году по царскому указу князь Пётр Иванович вызван в Москву, откуда его вначале отправили в Новгород, а оттуда вторым воеводой Сторожевого полка в Кесь (Венден), где в битве с поляками был взят в плен. В 1583 году выкуплен царём из польского плена за большой выкуп (3328 рублей и четыре сорока соболей). В 1586 году князь Пётр Иванович назначен 1-ым воеводой Ертаульного полка в готовящемся военном новгородском походе против шведов. В 1589 году назначен годовать вторым воеводой в Астрахань, где и скончался в 1592 году.

По родословной росписи показан бездетным.

Литература 

 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Хворостинин Пётр Иванович. стр. 321-322.
 А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том II. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Хворостинин Пётр Иванович. стр. 315.

Примечания

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Воеводы
Воеводы Рязани
Воеводы Астрахани
Пётр Иванович
Участники Ливонской войны
Умершие в 1592 году